Matheus oder Mathéus ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Matheus von Salerno († 1193), führender Funktionär des normannischen Königshofes in Palermo
 Jakob Mathéus (1862–1946), bayerischer Regierungspräsident in der Rheinpfalz
 Jonas Matheus (* 1986), namibischer Boxer
 Michael Matheus (* 1953), deutscher Historiker

Pseudonym:
 Jimmy Matheus, Pseudonym von Bruno Mattei (1931–2007), italienischer Filmregisseur
 Matheus, Künstlername von Matheus Lima Magalhães (* 1992), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mateus